Кинта Санта Елена има више значења:

 Кинта Санта Елена (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кинта Санта Елена, Виља Пиња Лара (Нанчитал де Лазаро Карденас дел Рио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику